Болус:

 Болус, Гарри — южноафриканский ботаник, основатель The Bolus Herbarium
 Болус, Хэрриет Маргарет Луиза — южноафриканская учёная-ботаник, невестка Гарри Болуса